Les championnats d'Afrique de sambo sont une compétition de sambo opposant les samboïstes du continent africain.

Éditions

Notes et références